Tobipuranga är ett släkte av skalbaggar. Tobipuranga ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Tobipuranga